

Entomologie 
 Iton, genre regroupant des insectes lépidoptères de la famille des Hesperiidae.

Hydronyme 
 LIton est une rivière française, dernier affluent de la rive gauche de l'Eure, et donc un sous-affluent de la Seine. Elle arrose notamment la ville d'Évreux.

Toponymes 
  Amfreville-sur-Iton est une commune française située dans le département de l'Eure en région Normandie.
  Arnières-sur-Iton est une commune française située dans le département de l'Eure en région Normandie.
  Aulnay-sur-Iton est une commune française située dans le département de l'Eure en région Normandie.
  La Bonneville-sur-Iton est une commune française située dans le département de l'Eure en région Normandie. 
  Breteuil-sur-Iton est une commune française située dans le département de l'Eure en région Normandie 
  Condé-sur-Iton est une commune française située dans le département de l'Eure en région Normandie.
  Saint-Ouen-sur-Iton est une commune française, située dans le département de l'Orne en région Normandie